Э́дриан Хо́вард (Оди) Смит (; родился 5 октября 1936 года в Фармингтоне, Кентукки, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Цинциннати Роялз» и «Сан-Франциско Уорриорз», а также «Вирджиния Сквайрз» из Американской баскетбольной ассоциации. Чемпион Олимпийских игр в Риме (1960) и Самый ценный игрок Матча всех звёзд НБА 1966 года.

Биография 
Адриан Смит поступил в университет Кентукки и провёл за студенческую команду «Кентукки Уайлдкэтс» три года, завоевав чемпионство NCAA под руководством Адольфа Раппа, для которого это была последний титул в качестве тренера Кентукки. После этого на драфте НБА 1958 года Смит был выбран в 15 раунде под общим 85-м номером командой «Цинциннати Ройалз». Такой низкий номер объясняется неразвитостью скаутинга в начале зарождения НБА. Однако Смит решил отложить дебют в молодой лиге для того, чтобы иметь возможность сыграть на Олимпийских играх 1960 года. Сборная США на ней выиграла все матчи с разгромным счётом, а Адриан Смит в среднем за игру набирал более 10 очков.

Свой первый сезон в НБА Адриан сыграл только через три года после драфта и был игроком ротации «Ройалз», подменяя Баки Бокхорна на позиции разыгрывающего. При небольшом количестве игрового времени игроку удавалось набирать 7,2 очка в среднем за игру. С последующими играми за «Цинциннати» игрок всё больше увеличивал своё время в играх и уже в сезоне 1964/65 стал третьим по результативности в команде (средние 15,1 очка) после Оскара Робертсона и Джерри Лукаса, опередив ещё одну звезду клуба Джека Тваймена. Сезон 1965/66 стал наиболее успешным для Смита: первый вызов на Матч всех звёзд НБА и сразу же награда его MVP, которую Адриан получил за 24 очка, 8 подборов и 3 передачи за 26 сыгранных минут, опередив по результативности даже будущего MVP сезона трёх следующих лет Уилта Чемберлена. Также в этом сезоне Смит показал свою высшие средние показатели за сезон по очкам (18,4), подборам (3,6), передачам (3,2) и сыгранным минутам за матч (37,3). После ещё двух с половиной сезонов в «Ройалз» новый главный тренер команды Боб Коузи продаёт 33-летнего Адриана Смита в «Сан-Франциско Уорриорз».

Сыграв только один полный сезон за «Уорриорз» с ограниченным количеством времени на площадке и ролью в команде, игрок решил перебраться в молодую альтернативную лигу АБА в команду Чарли Скотта, Дага Мо и новичка Джулиуса Ирвинга «Вирджиния Сквайрз», за которую отыграл 53 игры сезона 1971/72 АБА, после чего завершил профессиональную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте ultimatenba.com

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Акрон Уингфутс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу